Lee County Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Lee County Airport (Arkansas)
 Lee County Airport (South Carolina)
 Lee County Airport (Virginia)
 Giddings-Lee County Airport in Giddings, Texas
 Marianna/Lee County Airport in Marianna, Arkansas
 Sanford-Lee County Regional Airport in Sanford, North Carolina